Ко́нюхов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 
 
 Конюхов, Павел Филиппович (род. 1956) — русский путешественник, художник, писатель.
 Конюхов, Сергей Семёнович (1921—2005) — Герой Советского Союза.
 Конюхов, Станислав Николаевич (1937—2011) — генеральный: конструктор и директор КБ «Южное», академик НАНУ, Герой Украины.
 Конюхов, Фёдор Филиппович (род. 1951) — русский путешественник, художник, писатель.

Конюхова

Топоним 
 Конюхов — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.

См. также 
 
 Конюков